Złodzieje Rowerów – polski zespół punkowy
 Złodzieje rowerów (wł. Ladri di biciclette) – dramat filmowy produkcji włoskiej z 1948 w reżyserii Vittorio De Sica

Zobacz też 
 Ladri di Biciclette (pl. Złodzieje Rowerów) – włoski zespół muzyczny